Stradner ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stradner (* 1970), österreichischer Cellist
 Gerhard Stradner (* 1934), österreichischer Musikwissenschaftler
 Herbert Stradner (* 1925), österreichischer Paläontologe
 Paul Stradner (* 1981), österreichischer Koch
 Rose Stradner (1913–1958), österreichische Schauspielerin